Woogbrücke bezeichnet eine Brücke über einen Woog in:
 Worms (Woogbrücke (Worms))
 Kronenburg
 Roetgen (Schwaze-Woog-Brücke)